Ольм ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ольм, Питер (более известен под фамилией Вон; 1923—2016) — английский актёр, известный по множеству вторых ролей в различных британских фильмах.

Топонимы 
 Ле-Ольм — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. 
 Нидер-Ольм — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Обер-Ольм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Алм
 OLM, Inc. — японская аниме-студия, основанная в июне 1995 года и расположенная в токийском районе Сэтагая.
 Ольмес 
 Ольми 
 Ольмо (значения)